Ricardo Antonini Golovko (La Plata, 10 de diciembre de 1952, 11 de Agosto de 2021). Su inclinación por la pintura lo lleva desde prácticamente su infancia a tomar contacto - a través de amigos de sus padres- con dos grandes maestros argentinos: Juan Agustín Basani, pintor boquense por adopción, amigo de Quinquela Martín, cuyas obras forman parte del patrimonio del Museo de La Boca, y el ya nombrado Benito Quinquela Martín con quien Ricardo Antonini Golovko tuvo más de una charla en las que aprovechó para nutrirse de unos cuantos conceptos y reflexiones del gran maestro argentino. La temática de sus trabajos es amplia, abordando paisajes marinos, la actividad rural y sus distintos personajes. En marzo de 2001 y después de una larga “impasse” dedicada a desarrollar su profesión de Contador Público, retoma los pinceles y los bastidores dándole un renovado impulso a su actividad artística, exponiendo colectiva e individualmente en La Plata y Buenos Aires. También obtuvo premios y menciones en salones de Pintura Figurativa. Actuó como jurado para la Asociación de Artistas Plásticos de la Provincia de Buenos Aires.

Exposiciones 

 Bolsa de Comercio de la ciudad de Buenos Aires.
 	Cámara Argentina de la Construcción.
 	Hotel Howard Johnson Inn Corregidor.
 	Sala de exposiciones Hipódromo de La Plata.
 	Hotel Elevage de la ciudad de Buenos Aires.
 	Espacio 10 Arte.
 	Casa de Rusia en Buenos Aires.
 	Galería “La Carbonería”.
 	Casal de Catalunya San Telmo.
 	Bolsa de Comercio de la ciudad de La Plata.
 	Estudio 16 , Palermo Viejo, Gallery Nights de diciembre de 2006.
 	Conservatorio de Música Gilardo Gilardi.
 	Hipólito Resto Arte.
 	Bienal del Fin del Mundo – Ushuaia
 	Cámara Empresaria de Lanús - Pcia de Buenos Aires.
 	Galería Mitra de Arte Contemporáneo.
 	Galería Del Riachuelo-Buenos Aires.

Proyección 

 Algunas Instituciones que han incorporado a su patrimonio pictórico obras de Ricardo Golovko:
 
 
 Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Capital Federal.
 	Casa de Rusia en la Argentina.
 	Centro Naval Armada Argentina La Plata.
 	Además de coleccionistas argentinos, sus trabajos han sido adquiridos por residentes de Italia,
 	España, Inglaterra, Francia , Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, Panamá, Rusia, Japón y
 	Nueva Zelanda.
 
 Sus obras se han difundido en canales de TV por cable y revistas de actualidad cultural de la Argentina.
 	
 	Convocado a integrar el LIBRO DE ARTISTAS, que fuera editado con motivo de cumplirse los 21 años de trayectoria del Museo Luis Perlotti (CABA) y en el marco de "Buenos Aires Capital Mundial del Libro" (Diciembre de 2011)

Enlaces externos 

Grupo Oficial Ricardo Golovko

Blog, novedades y Obras

Perfil Oficial de Instagram 

Pintores de Argentina del siglo XX